Steinitz – comune della Sassonia-Anhalt (Germania)
 Steinitz – frazione della città di Jerichow in Sassonia-Anhalt (Germania)
 Steinitz – località del comune di Lohsa in Sassonia (Germania)
 Steinitz – nome tedesco di Ždánice, città del distretto di Hodonín (Repubblica Ceca)
 Ernst Steinitz – matematico tedesco (1871-1928)
 Paul Steinitz – organista, direttore d'orchestra e studioso di Bach inglese (1909-1988)
 Wilhelm Steinitz – scacchista ceco (1836-1900)